

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 10 sierpnia – Zdobycie Niniwy.  Babilończycy i Medowie zdobyli stolicę Asyrii.
 Pod względem populacji Babilon (pierwsze miasto z populacją powyżej 200 tysięcy ludzi) wyprzedził Niniwę i stał się największym miastem świata. (dane szacunkowe)

Zmarli 
 Sin-szarra-iszkun, król asyryjski